По́ткин — русская фамилия, образованная от некалендарного имени Потка (Птица).

Известные носители:
 Поткин, Александр Анатольевич (он же Белов; род. 1976) — российский политик националистического толка.